Тополи () — поселок, Песковский сельский совет, Двуречанский район, Харьковская область, Украина.

Население по переписи 2001 года составляет 860 (409/451 м/ж) человек.

Один из 6 населённых пунктов с названием Тополи на территории Украины.

Географическое положение 
Посёлок Тополи находится в 2-х км от реки Оскол (левый берег), между рекой и посёлком расположен лесной массив (сосна).
Посёлок примыкает к селу Пески, на расстоянии в 1 км расположено село Лиман Второй, через посёлок проходит железная дорога, станция Тополи.

История 
 1920 — дата основания.

Здания и сооружения 
 Молочно-товарная, свино-товарная и овце-товарная фермы.
 Машинно-тракторные мастерские.
 Дом культуры с залом на 120 мест.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Больница.
 Топольская средняя школа.
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Двуречанского района